Торесен — фамилия. Известные носители:
 Торесен, Ида (1863—1937) — шведский скульптор.
 Торесен, Ингрид (более известна под фамилией Хадлер; род. 1946) — норвежская ориентировщица, чемпионка мира по спортивному ориентированию.
 Торесен, Мортен (род. 1997) — норвежский борец греко-римского стиля. 
 Торесен, Патрик (род. 1983) — норвежский хоккеист, левый нападающий клуба «Юргорден».
 Торесен, Петтер (род. 1961) — норвежский хоккеист и тренер.
 Торесен, Петтер (род. 1966) — норвежский ориентировщик, неоднократный победитель чемпионатов мира по спортивному ориентированию.
 Торесен, Стиан (более известен под псевдонимом Шаграт) — лидер норвежской симфоник-блэк-метал-группы Dimmu Borgir.
 Торесен, Халлвар (род. 1957) — норвежский футболист, полузащитник.
 Торесен, Ян (род. 1968) — норвежский кёрлингист, третий в команде Норвегии на Олимпийских играх 1998 года.